Salernitani – abitanti di Fratte (Salerno)
Salernitani – abitanti di Salerno